Сезон 1938/39 стал для «Манчестер Юнайтед» 43-м сезоном в Футбольной лиге и первым сезоном после возвращения в высший дивизион. Команда завершила сезон на 14-м месте в Первом дивизионе.

Первый дивизион

Итоговая турнирная таблица

Кубок Англии

Статистика игроков

Примечания

Ссылки 
 Сезон 1938/39 на сайте StretfordEnd.co.uk 

1938/1939
Манчестер Юнайтед